Mistrovství světa ve florbale mužů do 19 let 2009 bylo 5. ročníkem mistrovství světa juniorů. Konalo se ve Finsku ve dvou městech v Turku a Raisiu. Vítězem se potřetí za sebou stalo Švédsko, které ve finále porazilo domácí tým Finska poměrem 8:3. Česko skončilo čtvrté po prohře se Švýcarskem.

Skupina A

Skupina B

Play off

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

Finále

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale do 19 let

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Florbal v roce 2009
Florbal ve Finsku
Mistrovství světa ve florbale
Sport v Turku
Sportovní události ve Finsku
Sport ve Finsku v roce 2009